Розпоря́дження:
 Розпорядження — документ, розпорядчий правовий акт.
 Розпорядження Президента України
 Розпорядження, або право розпоряджання, ) — одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
 Розпорядження — веління, наказ начальника.

Примітки

Див. також 
 Право власності

 Ухвала (значення)

Право